The Birds (proza), een short story van Daphne du Maurier uit 1952
 The Birds (film), een film van Alfred Hitchcock uit 1963 gebaseerd op het verhaal van Du Maurier
 The Birds (band), een bluesrockband

Zie ook:
 The Byrds, een Amerikaanse muziekgroep uit de jaren 1960